VIII Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 1971 odbyły się we Włoszech między 23 września a 1 października 1971 roku. Mecze rozgrywane były w Ankonie, Bergamo, Bolonii,  Imolii,  Turynie,  Modenie oraz w Mediolanie .

Tytuł sprzed czterech lat broniła reprezentacja Związku Radzieckiego, która ponownie wywalczyła mistrzostwo.

System rozgrywek 
Do turnieju zgłoszono 24 drużyny, lecz wzięło udział 22 (reprezentacja Albanii wycofała się po tym, jak okazało się, że będzie w grupie z reprezentacją ZSRR, natomiast reprezentacja Anglii nie przyjechała). Zespoły zostały rozdzielone na 6 grup. Do grupy finałowej awansowały zespoły, które wygrały swoje grupy. Najlepsza drużyna grupy zwycięzców zdobywała mistrzostwo. Zespoły z miejsc 2 walczyły ze sobą o miejsca od 7 do 12, zespoły z miejsc 3 o 13-17, natomiast zespoły z ostatnich miejsc walczyły ze sobą o miejsca od 18-22.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Grupa D 
Tabela

Wyniki

Grupa E 
Tabela

Wyniki

Grupa F 
Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 18-22 
Tabela

Wyniki

Grupa dla miejsc 13-17 
Tabela

Wyniki

Grupa dla miejsc 7-12 
Tabela

Wyniki

Grupa mistrzowska 
Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
1971 w piłce siatkowej
1971 we Włoszech
Piłka siatkowa we Włoszech
Sport w Ankonie
Sport w Bergamo
Sport w Bolonii
Sport w Turynie
Sport w Modenie
Sport w Mediolanie